

Городские населённые пункты 
 Город Невель —  21200 человек (XII. 2000 г.), 18545 (X. 2002 г.), 16324 человек (X. 2010 г.), 15885 человек (I. 2012 г.) —  городское поселение «Невель».

Сельские населённые пункты 
Ниже представлен сортируемый (по столбцам) список сельских населённых пунктов Невельского района Псковской области, распределённых по муниципальным образованиям (волостям) с оценками численности населения сельских населённых пунктов на конец 2000 года и по переписи населения 2002 года.

Примечания  

 
 

Н